Кондома — название населённого пункта и рек в России.

 Кондома — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области;
 Кондома — река в Кемеровской области;
 Кондома — река в Костромской области.